Pelahustán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pelahustán (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Pelahustán (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar